

Населені пункти та їхні частини
 Матильдув — село в гміні Рава-Мазовецька Равського повіту Лодзинського воєводства
 Матильдув — село в гміні Лонцьк Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Матильдув — село в гміні Рибно Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Матильдув — частина села Юстинув у гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства

Примітки